Městský železniční tunel je označení staveb ve více městech. Označuje se tak například:  
 Železniční tunel Karlín - Smíchov, výhledový projekt průtahu železnice Prahou pracovně nazývaný Nové spojení II. etapa - městský železniční tunel 
 Městský železniční tunel v Lipsku, spojení hlavního a Bavorského nádraží v Lipsku, budované od roku 2007
 Městský železniční tunel v Malmö, součást propojení Öresund mezi Švédskem a Dánskem, navazující k hlavnímu železničnímu nádraží v Malmö, s plánovaným dokončením 2011
 Městský železniční tunel ve španělském městě Zaragoza

Související články
 Vinohradské železniční tunely
 Nové spojení